El término USA puede referirse a:

Países y lugares geográficos 
 Estados Unidos de América por sus siglas en inglés (United States of America).
 Unión Sudafricana.
 Río Usá, en la república Komi, en Rusia.
 Usa, localidad de Japón.

 USA Today, diario estadounidense.
 USA Network, canal de televisión por cable.

Organizaciones deportivas 
 USA, el código FIFA para referirse a la selección de fútbol de Estados Unidos.
 United Soccer Association, una liga de fútbol desaparecida en la que participaban equipos de Estados Unidos y Canadá.
 Unione Sportiva Avellino, un club de fútbol italiano.

Varios 
 Ejército de los Estados Unidos por sus siglas en inglés (United States Army).
 Unión Sindical Argentina.
 USA for Africa, organización que lucha contra el hambre en África.
 Miss USA, concurso de belleza anual.
 ¡U-S-A!, grito coreado nacionalista de Estados Unidos.